

Жаскайрат — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Жаскайрат — село, Ісатайський район, Атирауська область
 Жаскайрат — село, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Жаскайрат — село, Теренкольський район, Павлодарська область
 Жаскайрат — село, Уаліхановський район, Північно-Казахстанська область

Див. також 
 Кайрат